Санхурхо () — испанская фамилия. Известные носители:

 Санхурхо, Оиер (род. 1986) — испанский футболист баскского происхождения.
 Санхурхо, Хосе (1872—1936) — испанский военачальник, генерал.
 Диас Санхурхо, Хосе Мария (1818—1857) — католический святой, мученик, миссионер, член монашеского ордена доминиканцев, епископ апостольского викариата Центрального Тонкина.